Senkung steht für:

 die Zustandsänderung eines Messsystems
 Maß für den Hinterschaft von Langwaffen, siehe Senkung (Waffe)
 Vertikalbewegungen der Erdkruste, siehe Hebung (Geologie), Erdsenkung, Erdfall, Setzung, Pinge
 Herabsinken (lateinisch Descensus) von Organen der Bauchhöhle (etwa als Gebärmuttersenkung) aus ihrer normalen Lage, siehe Senkung (Medizin) und siehe auch Ptosis
 Blutsenkungsgeschwindigkeit oder Blutsenkungsreaktion in der Medizin
 einen vokalischen Lautwandel oder eine unbetonte Silbe, siehe Hebung (Linguistik)
 einen Begriff der Verslehre, siehe Hebung (Verslehre)
 eine kegel- oder zylinderförmige Vertiefung an Bohrungen zur Aufnahme von Schraubenköpfen, siehe Senken

Siehe auch:

 Absenkung
 Doppelsenkung
 Senke
 Versenkung